Can Xammar de Dalt, és una masia de l'Ametlla del Vallès, actualment coneguda com a Can Millet, i va ser la casa pairal original de la nissaga Xammar des del .
 Can Xammar de Baix, també coneguda com a "Can Magí" o "Casal de la Visitació", és una masia de l'Ametlla del Vallès construïda al  per una branca de la família Xammar.